Die Embassy Snookerweltmeisterschaft 1992 war die 55. Austragung der Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 18. April bis 4. Mai 1992 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 1991/92.

Weltmeister wurde der Schotte Stephen Hendry durch einen 18:14-Sieg im Finale gegen den Engländer Jimmy White. Nach 1990 war es sein zweiter WM-Titel.
Titelverteidiger John Parrott schied im Viertelfinale gegen Alan McManus aus.
Im Erstrundenspiel gegen Tony Drago spielte White das zwölfte Maximum Break.

Hauptrunde

Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre